Alphonse Desjardins ist der Name folgender Personen:

* Alphonse Desjardins (Politiker) (1841–1912), kanadischer Politiker
 Alphonse Desjardins (Genossenschafter) (1854–1920), kanadischen Journalist und Genossenschafter